Plinia – forma femminile del nome proprio di persona Plinio
Plinia – sorella di Plinio il Vecchio e madre di Plinio il Giovane
Plinia – genere di piante della famiglia delle Myrtaceae
Plinia – genere di insetti della famiglia delle Aphrophoridae